Матей Коварж (; родился 17 мая 2000 года, в городе Угерске-Градиште, Чехия) — чешский футболист, вратарь английского клуба «Манчестер Юнайтед», выступающий на правах аренды за клуб «Спарта (Прага)».

Коварж присоединился к молодежной системе «Манчестер Юнайтед» в 2018 году из перейдя из чешского клуба «Словацко». Он провел время в аренде в «Суиндон Таун», где дебютировал за взрослую команду, и в «Бертон Альбион». Выступал за молодежную и юношескую сборные Чехии. Участник молодёжного Чемпионата Европы 2021 года.

Клубная карьера 
Коварж начал свою карьеру в чешском футбольном клубе Словацко из его родного города Угерске-Градиште, а в январе 2018 года в 17 лет переехал в Англию, подписав контракт с «Манчестер Юнайтед». Впервые с состав Юнайтед, он вошёл 21 февраля 2018 года. Он был заявлен, в качестве запасного вратаря юношеской команды в матче Юношеской лиги УЕФА 2017–18 против «Ливерпуля». Он дебютировал за юношескую команду (до 18 лет) через три дня, в домашней игре против «Эвертона», которую Юнайтед выиграл, со счетом 4:1. После чего, сыграл почти во всех оставшихся матчах в том сезоне, пропустив лишь две игры, сменив Алекса Фойтичека на посту основного вратаря. В следующем сезоне Коварж снова стал лучшим вратарем молодёжной команды, сыграв в 17 из 22 матчей лиги; он также провёл шесть из семи матчей в Юношеской лиге УЕФА 2018–19. 

В сезоне 2019–20 он отыграл 11 из 17 матчей лиги, перед тем, как сезон был прерван из-за пандемии COVID-19, а также во всех четырех матчах, которые они сыграли в Трофее Английской лиги, где им противостояли основные составы команд Лиги 1 и Лиги 2. Благодаря хорошей игре в резерве клуб предложил ему новый контракт, подписанный в октябре 2019 года.  Поскольку основная команды квалифицировалась сразу в групповой этап Лиги Европы, главный тренер Уле Гуннар Сульшер выставил на матч пятого тура против «Астаны» в Казахстане, резервный состав. Игра состоялась 28 ноября 2019 года. Коварж попал в заявку на матч, в качестве запасного вратаря (основным выступил Ли Грант), но на поле так и не вышел. 

Перед началом сезона  2020–21, Коварж был отдан в аренду в Суиндон Таун, в августе 2020 года. В новой команде он дебютировал 5 сентября 2020 года. А Суидон потерпел поражение от «Чарльтона», со счетом 3:1, в Кубке лиги.  В январе 2021 года Коварж был отозван из аренды в «Манчестер Юнайтед». Всего за «Суиндон» он провёл 21 матч. 

Коварж был включён в окончательный состав «Юнайтед» в Премьер-лиге, представленный на сезон 2021–22.  31 января 2022 года Коварж подписал новый контракт с «Юнайтед» до июня 2023 года и перешел в аренду в «Бертон Альбион» до конца сезона.   

В сентябре 2022 года Коварж отправился в аренду в чешский клуб «Спарта (Прага)». Первый свой матч в Первой лиге провёл 10 сентября 2022 года против клуба «Теплице».

Карьера в сборной 
Коварж выступал за юношеские (до 18 и до 19 лет) и молодёжные (до 20 и до 21 года) сборные Чехии .  Также он является участником молодёжного Чемпионата Европы, прошедшего в марте 2021 года , однако на турнире ни провёл ни одного матча.  Дебютировал в составе молодёжной сборной в сентябре 2021 года, в матче против Словении. 

Коварж был впервые вызван в основную сборную Чехии 8 сентября 2021 года на товарищеский матч против Украины после того, как Томаш Вацлик получил травму.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Манчестер Юнайтед»

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Спарта» Прага